Foco - centro, ponto de convergência
Ou ainda:
Foco (filho de Éaco) - na mitologia grega
Cidade-foco
Foco (geometria) - ponto(s) relacionado(s) a características de curvas

Veja também
Focus

Desambiguação